Мутис ():

Персоны 
 Мутис, Альваро (1923—2013) — колумбийский поэт и прозаик.
 Мутис, Хосе Селестино (1732—1808) — испанский ботаник, выдающийся натуралист (естествоиспытатель), врач и математик.

Географические объекты 
 Мутис - гора, наивысшая точка острова Тимор